Lista 102 gmin w departamencie Territoire de Belfort we Framcji.

 (CAB) Communauté d'agglomération de l'agglomération Belfortaine, created in 2000.

Gminy we Francji